Mat kan syfta på

 Mat – föda, livsmedel
 Mat (TV-program) – ett TV-program om matlagning som visas i SVT

Geografi

Albanien 

 Gropa Matit, sänka, Dibër prefektur, 
 Rrethi i Matit, distrikt, Dibër prefektur, 
 Lumi i Matit, vattendrag,

Marshallöarna 

 Liklal, ö, Likiep, 

Robotskapade Albanienförgreningar
Robotskapade Marshallöarnaförgreningar